Children of the Dust – film del 1923 diretto da Frank Borzage
Children of the Dust – miniserie televisiva in due puntate del 1995 diretta da David Greene 
Children of the Dust – cortometraggio del 2014 diretto da Geoff Parker e Chris Wilembrecht